Sally kan syfta på följande:

Sally (TV-serie)

Platser:

Antarktis 

 Sally (ö),

Marshallöarna 

 Aomon, ö, Enewetak, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Marshallöarnaförgreningar